1991 — одна́ ты́сяча девятьсо́т девяно́сто оди́н — может означать:

 натуральное число между 1990 и 1992.
 1991 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1991 — рассеянное скопление с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба (данный объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 1974, NGC 1991).

В литературе 
 1991 год в литературе

В искусстве 
 1991 год в кино
 1991 год в театре
 1991 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1991 год в музыке
 «1991» — дебютный мини-альбом американской рэп-исполнительницы Азилии Бэнкс, увидевший свет в 2012 году.
 «1991» — сокращённое название альбома «Облачный край 1991» советской и российской рок-группы «Облачный край».

В науке 
 1991 год в науке